Raiden kan vara

 Raiden (Metal Gear) – en karaktär i datorspelsserien Metal Gear
 Raiden (Mortal Kombat) – en karaktär i datorspelet Mortal Kombat 
 Raiden (mytologi) – en tordönsgud i japansk mytologi
 Raiden (arkadspel) – ett arkadspel
 Raiden Tameemon – en japansk sumobrottare